Erkersreuth ist der Ortsname von

 Erkersreuth (Plößberg), Ortsteil der Gemeinde Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Erkersreuth (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern